Ондарроа (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бискайя в составе автономного сообщества Страна Басков. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Леа-Артибай. Занимает площадь 3,6 км². Население — 8 856 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 65 км.

История 
Город впервые упоминается в 1327 году.

Известные уроженцы и жители 
 Кирмен Урибе (род. 1970) — поэт, драматург, прозаик, эссеист.
 Кепа Аррисабалага (род. 1994) — футболист, голкипер сборной Испании. В 2018 году стал самым дорогим вратарём в истории футбола.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Web del ayuntamiento de Ondárroa 
 Fotos de fiestas, deportes, cultura de Ondárroa 
 Página del puerto de pesca de Ondárroa
 Turismo rural en Euskadi (Ondárroa) 

Муниципалитеты Бискайи